Regierung Jan Malypetr steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung Jan Malypetr I (29. Oktober 1932 – 14. Februar 1934)
 Regierung Jan Malypetr II (14. Februar 1934 – 4. Juni 1935, Rücktritt 28. Mai 1935)
 Regierung Jan Malypetr III (4. Juni 1935 – 5. November 1935)